Петер Альтмайер (, род. 18 июня 1958, Энсдорф) — немецкий политик, федеральный министр экономики и энергетики.

Образование 
После окончания средней школы в 1978 году, Альтмайер прошёл военную службу. С 1980 году изучал право в Саарском университете, который окончил в 1985 году.

Трудовая деятельность 
1985—1987 научный сотрудник на кафедре конституционного и международного права в Университете земли Саар, 1988—1990 научный сотрудник Европейского института Саарского университета, с 1990 года официальный представитель Европейской комиссии, в то время как с 1993 по 1994 годы занимал пост генерального секретаря Административной комиссии социальной защиты трудящихся-мигрантов ЕС.

Политическая деятельность 
В 1974 году вступил в «Молодёжный союз Германии», а в 1976 уже в сам ХДС.

Член парламента с 1994 года.

2004—2005 советник фракции ХДС/ХСС, ноябрь 2005 года по октябрь 2009 года парламентский статс-секретарь Федерального министерства внутренних дел, с 27 октября 2009 первый парламентский секретарь.

С 22 мая 2012 по 17 декабря 2013 — федеральный министр по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности.

С 17 декабря 2013 по 14 марта 2018 — глава ведомства федерального канцлера и федеральный министр по особым поручениям.

С октября 2017 по март 2018 исполняющий обязанности министра финансов.

С 14 марта 2018 министр экономики и энергетики.

Ссылки 
 Биография Петера Альтмайера

Примечания 

Второй кабинет Ангелы Меркель
Третий кабинет Ангелы Меркель
Четвёртый кабинет Ангелы Меркель
Министры окружающей среды Германии
Министры по особым поручениям Германии
Министры экономики Германии
Члены бундестага Германии от Саара
Юристы Германии
Члены Христианско-демократического союза Германии
Выпускники Саарского университета